Unione Sportiva Dilettantistica Rivarolese può riferirsi a due società sportive italiane:

Unione Sportiva Dilettantistica Rivarolese 1906, di Rivarolo Canavese
Unione Sportiva Dilettantistica Rivarolese 1919, di Rivarolo Ligure, quartiere di Genova